Focke-Wulf Falke steht für:
 Focke-Wulf A 43, deutsches Reiseflugzeug
 Focke-Wulf Fw 187, deutsches Jagdflugzeug